Ангина може бити:
 ангина пекторис, најчешће јак бол иза грудне кости
 инциденција и морталитет од ангине пекторис у Србији
 Принцметалова ангина, чести дуготрајни напади бола
 упални процес усне дупље и/или ждрела
 Лудвигова ангина, упала под доњом вилицом и језиком
 гнојна ангина, упала која захвата крајнике и околне структуре
 латерална ангина, упала која захвата ждрело и околне структуре
 абдоминална ангина, бол у абдомену настао након оброка